Een periode in de geologische geschiedenis is een onderverdeling van een era. De lengte van de periodes kan variëren van 250 Ma tot 23,03 Ma. Een periode is onderverdeeld in subperiodes.

 
Tijdperk